Příjmení Abbadie nosí více různých významných osobností:

příjmení
 Antoine Thomson d'Abbadie (1810–1897) – francouzský kartograf a cestovatel
 Jacques Abbadie (1654–1727) – francouzský protestantský teolog a spisovatel
 Julio Abbadie (1930–2014) – uruguayský fotbalový útočník a reprezentant